Dilli kan syfta på följande platser:

Indien 

 National Capital Territory of Delhi, delstat, 
 Delhi, delstatshuvudstad, National Capital Territory of Delhi, North Delhi,

Nigeria 

 Dilli (berg i Nigeria), Borno, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar